Egzekutor – film Chucka Russella
 Egzekutor – film Filipa Zylbera
 Egzekutor – sztuka Marka Rębacza
 Egzekutor – książka Stefana Dąmbskiego
 średniowieczne określenie kata
 Egzekutor RTX – system operacyjny dla MERA 300
 Egzekutor – monitor komputerów Odra 1300
 Egzekutor – inna nazwa amerykańskiego filmu pt. Strażnik prawa z 1976 roku